"Безбијеве бебе" () је назив за групу фудбалера, коју су регрутовали и тренирали главни скаут Манчестер Јунајтеда Џо Армстронг и помоћник директора Џими Марфи, који су из омладинске екипе клуба напредовали у први тим под управом истоименог Мета Безбија с краја 1940-их и током 1950-их.

Историја 

Безбијеве бебе били су запажени не само по томе што су били млади и надарени, већ и по томе што их је сам клуб развијао, а не куповао од других клубова, што је тада било уобичајено. Израз, који је 1951. године сковао новинар Манчестер Ивнинг Њуз-а Том Џексон    обично се односи на играче који су освајали првенство лиге у сезонама 1955–56 и 1956–57 са просечном старосном доби од 21 и 22 године.

Минхенска трагедија 
Осам играча - Роџер Барн (28), Еди Колман (21), Марк Џонс (24), Данкан Едвардс (21), Лијам Велан (22), Томи Тејлор (26), Давид Пег (22) и Џоф Бент (25) - умрли су у ваздушној катастрофи у Минхену у фебруару 1958. године или од претрпљених повреда, док су Џеки Бланчфловер (24 у тренутку пада) и старији играч Џони Бери (31 у тренутку пада) повређени у толикој мери да више никада нису играли. Бери је био сениорски играч у тиму до тренутка пада, пошто је 1951. године потписао уговор са Бирмингем Ситијем, а тада је већ имао 25 година.

Неколико играча у тиму у том тренутку је заправо било купљено од других клубова, иако је један од њих, голман Реј Вуд, имао само 18 година када се 1949. придружио Јунајтеду, прешавши из Дарлингтона. Вудов наследник у првом тиму, Хари Грег, који је потписао уговор у децембру 1957. године, преведен је из Донкастер Роверс-а као најскупљи голман на свету у то време за 23.500 £. Томи Тејлор био је један од најскупљих играча енглеског фудбала када је Јунајтед за њега као 21-годишњака из Барнслија 1953. године платио 29.999 £, док је Џони Бери већ био у клубу две године када је Тејлор стигао.

Најзапаженији играчи 
Међу осталим запаженим "Безбијевим бебама" били су бек Бил Фоукс, крилни играчи Кени Морганс и Алберт Сканлон, нападач Денис Вајолет, крилни бек Вилф МекГинис (који је касније постао менаџер Манчестер Јунајтеда) и нападачи Џон Доерти, Колин Вебстер и Еди Луис .  МекГинис и Вебстер нису били у авиону када се срушио у Минхену, док је Доерти био управо продат Лестер Ситију .

Последњи преостали играч из групе од пре Минхена, Боби Чарлтон (20 у време пада), повукао се из игре 1975; иако је напустио Манчестер Јунајтед две године раније, наставио је да игра као играч-менаџер Престон Норт Енд-а . Као играч поставио је рекорд у постизању голова за Манчестер Јунајтед и репрезентацију Енглеске, који је касније оборио други играч Јунајтеда ( Вејн Руни ), а његов рекорд у клубу није оборен 35 година након његове последње утакмице за Јунајтед, док његов рекорд у Енглеској репрезентацији није оборен све до 2015. године, од истог играча Јунајтеда ( Вејн Руни ) када је постигао свој 50. гол за репрезентацију Енглеске. Бил Фоукс, који се повукао 1970. године, још увек је био у клубу када је Европски куп коначно освојен 1968. године.Хари Грег напустио је клуб у сезони 1966–67, потписавши за Стоук Сити, за који је пет сезона раније потписао Денис Вајолет из Јунајтеда. Кени Морганс се преселио у Свонзи Сити 1961. године, пошто је ретко играо за Јунајтед након завршетка сезоне 1957–58. Алберт Сканлон је продат Њукасл Јунајтеду у новембру 1960. Реј Вуд је продат Хадерсфилд Тауну у року од годину дана од минхенске несреће, пошто није успео да избори место у тиму код Хари Грега, а Олд Трафорд је напустио отприлике у исто време када и Колин Вебстер, који је продат Свонси Тауну. Вилф МекГинис задобио је сломљену ногу као резерва у мечу током сезоне 1959–60 и никада се није вратио у први тим, иако је остао у клубу као члан тренерског особља и провео 18 месеци као менаџер Јунајтеда након пензионисања Сер Мета Басбија у мају 1969. Повреда је такође завршила каријеру Џона Доертија, који је последњу утакмицу за Лестер Сити одиграо мање од годину дана након што га је Јунајтед продао клубу Ист Мидландс.

Последњи од Безбијевих беба 
Сами МекИлрој је рођен у Белфасту и преселио се у Манчестер Јунајтед 1969. године, поставши тако последњи играч Мета Безбија, био је "Последњи од Безбијевих беба".

Референце 

ФК Манчестер јунајтед